Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2011 года прошёл в два этапа с 11 сентября 2010 года по 5 апреля 2011 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 45 сборных. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1992 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и лучшая третья сборная вышли во второй раунд, где к ним присоединилась сборная Германии, имевшая наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Италии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и лучшая среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Группа 1 
 11-16 сентября 2010 (Кишинёв, Орхей)

 Англия 4:0 Молдова
 Финляндия 5:0 Армения
 Англия 9:0 Армения
 Молдова 0:4 Финляндия
 Финляндия 0:2 Англия
 Армения 0:2 Молдова

Группа 2 
 11-16 сентября 2010 (Мариямполе)

 Азербайджан снялся с турнира
 Бельгия 4:0 Литва
 Литва 1:0 Эстония
 Эстония 0:6 Бельгия

Группа 3 
 11-16 сентября 2010 (Сараево)

 Дания 4:0 Греция
 Испания 5:0 Босния и Герцеговина
 Дания 2:0 Босния и Герцеговина
 Греция 0:6 Испания
 Испания 1:1 Дания
 Босния и Герцеговина 0:3 Греция

Группа 4 
 11-16 сентября 2010 (Татабанья, Телки)

 Австрия 4:0 Португалия
 Венгрия 7:0 Латвия
 Австрия 10:0 Латвия
 Португалия 3:0 Венгрия
 Венгрия 0:7 Австрия
 Латвия 0:5 Португалия

Группа 5 
 11-16 сентября 2010 (Струмица)

 Швейцария 3:2 Македония
 Польша 5:0 Казахстан
 Швейцария 4:0 Казахстан
 Македония 1:3 Польша
 Польша 0:4 Швейцария
 Казахстан 1:2 Македония

Группа 6 
 11-16 сентября 2010 (Веленье, Стойнци, Шмартно-об-Паки)

 Уэльс 21:0 Грузия
 Франция 1:0 Словения
 Уэльс 4:2 Словения
 Грузия 0:11 Франция
 Франция 5:1 Уэльс
 Словения 15:0 Грузия

Группа 7 
 11-16 сентября 2010 (Сарпсборг, Мосс, Фредрикстад)

 Нидерланды 9:1 Фарерские острова
 Норвегия 8:0 Беларусь
 Беларусь 0:9 Нидерланды
 Норвегия 4:0 Фарерские острова
 Нидерланды 1:1 Норвегия
 Фарерские острова 0:0 Беларусь

Группа 8 
 11-16 сентября 2010 (Шёвде, Лидчёпинг, Тидахольм)

 Шотландия 3:3 Сербия
 Швеция 4:0 Словакия
 Шотландия 4:0 Словакия
 Сербия 0:2 Швеция
 Швеция 0:1 Шотландия
 Словакия 3:4 Сербия

Группа 9 
 11-16 сентября 2010 (Прага)

 Румыния 3:2 Турция
 Чехия 4:2 Северная Ирландия
 Румыния 1:2 Северная Ирландия
 Турция 1:1 Чехия
 Чехия 4:0 Румыния
 Северная Ирландия 0:1 Турция

Группа 10 
 11-16 сентября 2010 (Мездра, Тетевен)

 Исландия 2:0 Болгария
 Украина 2:1 Израиль
 Исландия 2:0 Израиль
 Болгария 0:1 Украина
 Украина 0:4 Исландия
 Израиль 4:1 Болгария

Группа 11 
 11-16 сентября 2010 (Осиек)

 Ирландия 5:0 Кипр
 Россия 1:0 Хорватия
 Ирландия 0:1 Хорватия
 Кипр 0:7 Россия
 Россия 3:0 Ирландия
 Хорватия 8:0 Кипр

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 31 марта — 5 апреля 2011 (Оденсе, Вайле, Хадерслев)

 Нидерланды 11:0 Литва
 Франция 0:3 Дания
 Франция 7:0 Литва
 Дания 0:3 Нидерланды
 Нидерланды 0:1 Франция
 Литва 0:9 Дания

Группа 2 
 31 марта — 5 апреля 2011 (Сочи)

 Россия 1:0 Финляндия
 Бельгия 2:2 Сербия
 Россия 2:1 Сербия
 Финляндия 3:3 Бельгия
 Бельгия 1:0 Россия
 Сербия 4:6 Финляндия

Группа 3 
 31 марта — 5 апреля 2011 (Лланелли, Кармартен)

 Исландия 1:3 Турция
 Германия 1:1 Уэльс
 Германия 2:0 Турция
 Уэльс 0:2 Исландия
 Исландия 0:3 Германия
 Турция 0:1 Уэльс

Группа 4 
 31 марта — 5 апреля 2011 (Новиград, Умаг)

 Англия 3:0 Хорватия
 Норвегия 2:0 Португалия
 Англия 3:0 Португалия
 Хорватия 0:2 Норвегия
 Норвегия 1:0 Англия
 Португалия 2:1 Хорватия

Группа 5 
 31 марта — 5 апреля 2011 (Симферополь)

 Швейцария 1:1 Швеция
 Чехия 4:1 Украина
 Швеция 0:0 Чехия
 Швейцария 1:0 Украина
 Чехия 1:4 Швейцария
 Украина 1:7 Швеция

Группа 6 
 31 марта — 5 апреля 2011 (Грац, Ангер)

 Испания 3:0 Польша
 Австрия 3:3 Шотландия
 Шотландия 1:2 Испания
 Австрия 5:0 Польша
 Испания 4:0 Австрия
 Польша 2:2 Шотландия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2010 год в женском футболе
2011 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет